Swecon kan syfta på:

Swecon (science fiction-kongress) – en årligen arrangerad svensk science fiction-kongress
Swecon Anläggningsmaskiner – återförsäljare av Volvo anläggningsmaskiner